De Jantjes (toneelstuk), toneelstuk van Herman Bouber
De Jantjes (1922), Nederlandse stomme film uit 1922, gebaseerd op het toneelstuk van Bouber.
De Jantjes (1934), een remake hiervan, onder regie van Jaap Speyer